Władysław Gubrynowicz (1836-1914), księgarz, wydawca
 Władysław Gubrynowicz (1874-), nauczyciel